Футзальный клуб «Таганский Ряд» — российский футзальный клуб из Екатеринбурга, основан в 1992 году.

Достижения 

 Обладатель Кубка России: 2010
 Трёхкратный бронзовый призёр Кубка России: 1994, 1997, 2004
 Серебряный призёр Кубка Восточной Конференции: 1994
 Обладатель Межрегионального Кубка по футзалу Уральско-Сибирской зоны: 2006
 Обладатель Кубка СНГ по футзалу: 2004
 Серебряный призёр международного турнира «Кубок Спартака» по футзалу
 Серебряный призёр международного турнира по футзалу в Испании: 1995
 Серебряный призёр международного турнира по футзалу «Гринболкап» в Чехии: 2006

Ссылки 
 На сайте ФФР

Клубы по футболу в залах России
Спортивные клубы Екатеринбурга